Лапландія — культурний терен на півночі Європи.
 Лапландія (провінція) — провінція Фінляндії.
 Лапландія (губернія) — область Фінляндії.
 Лапландія (ландскап) — ландскап Швеції.
 Армія «Лапландія» — армійське командування Німеччини у Другій світовій війні.
 Лапландія (станція) — залізнична станція і село у Мурманської області Російської Федерації.
 Лапонія — західна Лапландія.

Див. також 
 Герб Лапландії — геральдичний символ Лапландії.
 Лапландська війна — військові дії Фінляндії та Німеччини (1944–1945 рр.).
 Лапландці — люди, мешканці Лапландії (саами, суомі).
 Мак лапландський — рослина.
 Лапландський заповідник — екологічна зона.
 Лапландський заповідник (село) — селище.
 Лапландський подорожник — рослина.

Лапландія